Litworowa Przełęcz (słow. Litvorové sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich
 Litworowa Przełęcz (słow. Litvorové sedlo) – przełęcz w Tatrach Zachodnich